Les Plans (Gard)
 Les Plans (Hérault)